James Marsh peut désigner :
 James Marsh (1794-1846), chimiste britannique ;
  (1866-1928), joueur international anglais de rugby à XV ;
 James Marsh (1946-), artiste visuel, illustrateur et designer anglais ;
 James Marsh (1963-), réalisateur anglais.